Weiße Flotte – nazwa kilku niemieckich przedsiębiorstw pasażerskiej żeglugi śródlądowej, szczególnie w NRD. Czasem pisane jako Weisse Flotte:
Weiße Flotte Dresden w NRD, obecnie Sächsische Dampfschifffahrt, zobacz Drezdeńska Biała Flota
Weiße Flotte Berlin w NRD, obecnie Stern und Kreisschiffahrt GmbH Berlin 
 Weiße Flotte Potsdam (Weisse Flotte Potsdam GmbH)

Zobacz też 
Biała flota